Manon est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Manon est un prénom féminin dérivé de Marie, et de Miryam, lui-même prénom d'origine hébraïque. Fête principale le 15 août ou localement le 7 avril, le 9 août ou le 26 août.

Personnages de fiction portant ce prénom 

 Manon des sources, film de Marcel Pagnol (1952).
 Manon des sources, film de Claude Berri (1986)
 Manon, série télévisée québécoise (1985 à 1987).
 Manon, série télévisée d'animation, produite par TiJi (2006 à 2008).
 Manon, danseuse de Antoine de Saint-Exupéry (1925).
 3 x Manon mini-série télévisée française en 3 épisodes de 52 minutes créée et réalisée par Jean-Xavier de Lestrade (2013).
 Manon 20 ans, suite de 3 x Manon par Jean-Xavier de Lestrade (2017).
Manon Lescaut est un roman de l’abbé Prévost (1728) adapté en ballets, opéras ou films :
 Manon Lescaut, ballet-pantomime de Jean-Pierre Aumer, musique de Jacques Fromental Halévy sur un livret d'Eugène Scribe (1830) ;
 Manon Lescaut, opéra de Daniel-François-Esprit Auber (1856) ;
 Manon, opéra de Jules Massenet (1884) ;
 Manon Lescaut, opéra de Giacomo Puccini (1893) ;
 Le Portrait de Manon, opéra de Jules Massenet (1894) ;
Manon Lescaut, film français de Albert Capellani (1912) ;
 Manon Lescaut, film américain de Herbert Hall Winslow (1914) ;
 Manon Lescaut, film italien de Mario Gargiulo (1918) ;
 Manon Lescaut, film allemand d'Arthur Robison (1926) ; 
 Manon, film d’Henri-Georges Clouzot (1949) ;
 Boulevard Solitude, opéra de Hans Werner Henze (1951) ;
 Les amours de Manon Lescaut, film italien de Mario Costa (1954) ;
 Manon 70, film français de Jean Aurel avec Catherine Deneuve (1968) ;
 L'histoire de Manon, ballet de Kenneth MacMillan (1974) ;
 Manon Lescaut, série télévisée dirigée par Sandro Bolchi (1975)
 Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut, série télévisée par Jean Delannoy (1978) ;
 Manon Lescaut, enregistrement pour la télévision de l’opéra de Giacomo Puccini, dirigé par Kirk Browning et joué par Renata Scotto et Plácido Domingo (1980) ;
Manon, film de Yoichi Higashi (1981) ;
 Manon Lescaut, enregistrement pour la télévision de l’opéra de Giacomo Puccini, dirigé par Brian Large et joué par Kiri Te Kanawa et Plácido Domingo (1983) ;
Manon, film de Román Chalbaud (1986) ;
 Manon Lescaut, série télévisée dirigée par Liliana Cavani et Manuela Crivelli (1990) ;
 Manon Lescaut, série télévisée dirigée par Pierre Jourdan (1998) ;
 Manon Lescaut, série télévisée dirigée par Félix Breisach (2005).
 Manon, série télévisée d'animation (2006-2008).

Personnalités portant ce prénom 
 Manon Briand, réalisatrice québécoise
 Manon Cormier, de son vrai nom Madeleine Cormier (1896-1945), résistante française sous la Seconde Guerre mondiale
 Manon Roland (1754-1793), figure de la Révolution française
 Manon (1946-), artiste suisse

Toponymes 

 Rivière de la Brèche à Manon, un affluent de la rive Nord de la Baie des Chaleurs, coulant dans la ville de Percé, Sainte-Thérèse-de-Gaspé et Grande-Rivière (Québec), dans la MRC Le Rocher-Percé, dans Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada.
 Le Manon, lieu-dit sur la commune de Septmoncel dans le Jura français.

Divers 
 Manon, revue éditée par le groupe Bayard Presse ;
 Manon, pralines belges à la crème ;
 Manon, variété de pomme de terre ;
 Manon, Vin rosé Côtes-de-Provence ;
 Manon, chanson de Christophe Maé; 
 Manon, chanson de Serge Gainsbourg ;
 Manon, chanson de Patrick Fiori.

Références 

Homonymie de prénom